Woonsocket pode referir-se a:

Localidades 

 Woonsocket (Dakota do Sul)
 Woonsocket (Rhode Island)

Desambiguação